Willem Nagel (schrijver) (1910-1983), een Nederlands rechtsgeleerde en criminoloog, maar vooral bekend als schrijver
 Willem Nagel (rebellenleider) (±1390-1426), een Nederlands rebellenleider tijdens de Kennemer opstand van 1426